Prop bezeichnet:
 Spielpositionen in den Rugbysportarten 
 im Rugby Union  die beiden im Deutschen auch als Pfeiler Stürmer; siehe Positionen im Rugby Union#1 Linker Pfeiler und 3 Rechter Pfeiler
 im Rugby League die beiden Außenstürmer der Front Row; siehe Positionen im Rugby League#8 und 10 Pfeiler
 mit einem aus dem Englischen stammenden Begriff Requisiten
 ein österreichisches Modellflugmagazin; das offizielle Organ der Sektion Modellflug im ÖAeC
 einen Verein, siehe Prop (Verein)